Eat My Dust est le titre original d'un film américain réalisé par Charles B. Griffith et sorti en France sous le titre À plein gaz en 1976.
 Eat My Dust ('93 jie tou ba wang) est un film hongkongais réalisé par Phillip So en 1993.
 Eat My Dust est un jeu vidéo sorti en 1997.